Кровавая среда — название различных акций c человеческими жертвами, проведённых в среду.

 Кровавая среда — террористический акт, проведённый 15 августа 1906 года Боевой организацией ППС на территории Польши;
 Кровавая среда — акция пацификации, проведённая 31 июля 1940 года немецкими оккупационными властями в городе Олькуш, Польша.